W  Rumunii
 Măgura – gmina w okręgu Bacău
 Măgura – gmina w okręgu Buzău
 Măgura – gmina w okręgu Teleorman

 Măgura – wieś w okręgu Alba, w gminie Bucium
 Măgura – wieś w okręgu Alba, w gminie Galda de Jos
 Măgura – wieś w okręgu Aluta, w gminie Perieți
 Măgura – wieś w okręgu Aluta, w gminie Tătulești
 Măgura – wieś w okręgu Bacău, w gminie Măgura
 Măgura – wieś w okręgu Bihor, w gminie Pietroasa
 Măgura – wieś w okręgu Braszów, w gminie Moieciu
 Măgura – wieś w okręgu Buzău, w gminie Măgura
 Măgura – wieś w okręgu Caraș-Severin, w gminie Zăvoi
 Măgura – wieś w okręgu Konstanca, w gminie Cerchezu
 Măgura – wieś w okręgu Prahova, w gminie Șoimari
 Măgura – wieś w okręgu Sălaj, w gminie Poiana Blenchii
 Măgura – wieś w okręgu Suczawa, w gminie Ulma
 Măgura – wieś w okręgu Teleorman, w gminie Măgura
 Măgura – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Mihăești
 Măgura – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Jitia